Anamnes kan syfta på:

 Anamnes – en sammanställning av information av vikt för diagnostik och patientvård, se Sjukdomshistoria 
 Anamnes (religion) – ett moment i nattvardsbönen i mässan